Innafushi (Alifu Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven
 Innafushi (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven
 Innafushi (Haa Dhaalu-atol), een eiland van het Haa-atol, Maldiven